Charly puede referirse a: 

 Charly, apodo del músico de rock argentino, Charly García.
 Carlos Llamas, apelativo del reconocido periodista.
 Charly,  película de 1967.
 Charly, comuna de Cher (Francia).
 Charly, comuna de Ródano (Francia).
 Charly, una discográfica norteamericana especializada en jazz.
 Charly, una marca deportiva de México.
 Charly B, cantautor francés de reggae.